Lagraulet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lagraulet-Saint-Nicolas, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Lagraulet-du-Gers, departementet Gers i regionen Occitanien,